Die 2. Unihockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 25. bis 30. Mai 1998 in Tschechien ausgetragen. Spielorte waren Brünn für die Gruppenspiele der Gruppe A und Prag für die Gruppenspiele der Gruppe B und alle Platzierungs- und Finalspiele. 

Den Titel gewann zum zweiten Mal in Folge Schweden, das im Finale die Schweiz mit 10:3 bezwang. Bronze ging an Finnland.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 

Deutschland spielte damit bei der Unihockey-Weltmeisterschaft 2000 in der B-Division.

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Resultate der IFF

1998
Unihockey 1998
Sportveranstaltung in Prag
Sportveranstaltung in Brünn
Unihockeywettbewerb in Tschechien
Weltmeisterschaft 1998